Balan je název dvou obcí ve Francii:

 Balan (Ardennes) – obec v departementu Ardensko
 Balan (Ain) – obec v departementu Ain

Podobná slova 
 Bălan
 Balán